Fucarelos puede referirse a:

Fucarelos 
 Fucarelos (Campo), aldea española de la parroquia de Campo, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Fucarelos (Rendal), aldea española de la parroquia de Rendal, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.